Godsdienst
 Flamen, een priester in de Romeinse religie

Informatica
 Flaming, een term voor het plaatsen van berichten op een internetforum die met opzet aanvallend of beledigend zijn

Personen met de achternaam Flamen
 Gustaaf Hendrik Flamen, Belgisch priester, dichter, schrijver en flamingant